TMO steht für:
 The Movies Online, der Online-Modus des PC-Spiels The Movies
 das Kürzel des Chemieunternehmens Thermo Fisher Scientific an der New Yorker Börse
 Trinationale Metropolregion Oberrhein, eine Europaregion am Oberrhein 
 Trunked Mode Operation in TETRA-Netzen, siehe Terrestrial Trunked Radio#TMO
 den Traditionelle Martinistenorden
 Take Me Out, eine deutsche Fernsehsendung
tmo steht für:
 Temoq (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Malaysia

Abkürzung